Letur kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Letur (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Letur (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar